Les ornithoptères, ou simplement ornis, sont des véhicules dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert.

Ce sont des véhicules intra-atmosphériques. Sur Arrakis ils sont notamment utilisés pour les divers trajets à travers le désert et pour la récolte de l’Épice.

Les ornis volent à la manière des oiseaux, en battant des ailes, et disposent de fusées pouvant être allumées ponctuellement afin d'apporter un surcroît de puissance, par exemple au décollage ou pour ralentir. Il en existe de différentes tailles : les ornis utilisés dans la récolte d'épice, qui signalent l'arrivée du ver immanquablement attiré par l'activité de la moissonneuse, n'embarquent que le pilote et des appareils de détection, alors que certains ornis utilisés comme transports de troupe peuvent contenir 300 hommes.

C’est à bord d’un orni que Paul et Jessica fuient Arrakeen et l’attaque des Harkonnen, en fonçant dans une tempête Coriolis.

Véhicule de Dune